Pavel Kogan (1918-1942), poète soviétique ;
 Pavel Kogan (1952-), violoniste et chef d'orchestre russe.